Командний чемпіонат світу із шахів 2001, що проходив з 12 по 20 жовтня 2001 року в Єревані (Вірменія).
Переможцями чемпіонату стали шахісти збірної України.

Регламент 
 Команда складається з 6 гравців (2 запасні) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 90 хвилин до кінця партії, с додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць :
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Найбільша кількість матчевих очок;
 Особиста зустріч.

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 12-20 жовтня 2001 року
 Початок партій 1-8 тур о 16-00, 9 тур о 11-00 (UTC+4 — час місцевий);

Учасники 

 відсутній представник африканської зони.

Склади команд-учасників

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Володимир Акопян () — 71,4 % (5 з 7 очок) 
 Василь Іванчук () — 57,1 % (4 з 7 очок) 
 Петро Свідлер () —56,3 % (4½ з 8 очок) 
 Артур Юсупов () — 56,3 % (4½ з 8 очок) 
 Друга шахівниця:
 Руслан Пономарьов () — 78,6 % (5½ з 7 очок) 
 Рафаель Ваганян () — 75,0 % (4½ з 6 очок) 
 Золтан Дьїмеші () — 64,3 % (4½ з 7 очок) 
 Третя шахівниця:

 Олександр Граф () — 62,5 % (5 з 8 очок) 
 Олександр Грищук () — 60,0 % (3 з 5 очок) 
 Роберт Рук ()  — 57,1 % (4 з 7 очок)
 Смбат Лпутян ()  — 57,1 % (4 з 7 очок)
 Четверта шахівниця:
 Сергій Рублевський ()  — 90,0 % (4½ з 5 очок)
 В'ячеслав Ейнгорн ()  — 80,0 % (4 з 5 очок) 
 Томас Лутер () —56,3 % (4½ з 8 очок)
 Перша резервна шахівниця:
 Костянтин Сакаєв () — 70,0 % (3½ з 5 очок)
 Олег Романишин ()  — 62,5 % (2½ з 4 очок)
 Марат Джумаєв () — 60,0 % (3 з 5 очок)
 Друга резервна шахівниця:
 Неуріс Дельгадо Рамірес () — 75,0 % (3 з 4 очок)
 Володимир Егін ()  — 62,5 % (2½ з 4 очок)
 Арташес Мінасян ()  — 62,5 % (2½ з 4 очок)

Шахісти з найкращим перфомансом 
 Сергій Рублевський ()  — 2860 
 Руслан Пономарьов () — 2847 
 Рафаель Ваганян () —2807

Примітки

Посилання 
 5th World Team Chess Championship: Yerevan 2001  

Шахові турніри 2001
Командний чемпіонат світу із шахів
Спортивні змагання у Вірменії
Жовтень 2001